Bildpunkt ist eine Bezeichnung für:

 Bildpunkt (Astronomische Navigation), Projektion eines Gestirns auf die Erdoberfläche
 Pixel, Farbwert einer Rasterzelle (siehe auch Bildpunktgeometrie)
 Bildpunkt (Zeitschrift) für österreichische Künstler 
 Element der Bildmenge einer Abbildung oder Funktion, welches einem Urbildelement zugeordnet wird; häufig auch als  Bildelement  oder einfach als Bild bezeichnet (Mathematik)